E94 oder E 94 steht für:
 DR-Baureihe E 94, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 94, eine Fernstraße von Korinth nach Athen in Griechenland

E94